Гарсія () — власна назва.

Особи

Ім'я

Королі 
 Галісія
 ‎Гарсія II — король Галісії (1065—1073).

 Леон
 Гарсія І — король Леону (910—914).

 Навара
 Гарсія I Інігес — король Наварри (852—870)
 Гарсія I — король Наварри (925—931)
 Гарсія II — король Наварри (994—1000)
 Гарсія III — король Наварри (1035—1054)
 Гарсія IV — король Наварри (1134—1150)

Інші 
 Гарсія Уртадо де Мендоса — іспанський військовик, губернатор Чилі, віцекороль Перу (1590—1596).

Прізвище 

 Айосе Гарсія (1985) — іспанський футболіст.
 Алан Гарсія — президент Перу у 1985—1990 роках і з 2006 року.
 Андрес Гарсія (1941) — мексиканський актор.
 Бальбіно Гарсія (1955) — іспанський футболіст.
 Браян Гарсія — гондураський футболіст.
 Віктор Гарсія — сальвадорський футболіст, півзахисник.
 Габрі Гарсія — іспанський футболіст.
 Габрієль Гарсія Маркес (1927—2014) — колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець і політичний діяч.
 Давід Гарсія — іспанський футболіст.
 Денні Гарсія (1988) — американський професійний боксер.
 Дієго Гарсія (1996) — іспанський легкоатлет (спортивна ходьба).
 Джеррі Гарсія — американський музикант, гітарист групи «Grateful Dead».
 Джоанна Лінн Гарсіа-Свішер (англ. JoAnna Lynne García-Swisher; нар. 1979) — американська телевізійна актриса.
 Енді Гарсія — американський актор, кінорежисер, кінопродюсер.
 Карлос Гарсія (1963) — кубинський боксер.
 Каролін Гарсія — французька тенісистка.
 Кевін Гарсія Мартінес (1989) — іспанський футболіст, лівий захисник.
 Крістіан Гомес Гарсія (1989) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Кустодіо Гарсія Ровіра — 4-й президент Сполучених Провінцій Нової Гранади.
 Лаура Гарсія-Каро (1995) — іспанська легкоатлетка.
 Лісардо Гарсія — 21-й Президент Еквадору.
 Луїс Гарсія Постіго — мексиканський футболіст.
 Луїс Гарсія Фернандес (1981) — іспанський футболіст, нападник.
 Майкі Гарсія (1987) — американський боксер — професіонал, який виступав в 5 вагових категоріях.
 Нельсон Гарсія (1981) — колумбійський борець вільного стилю.
 Нестор Гарсія ( 1965) — аргентинський баскетбольний тренер.
 Нестор Гарсія ( 1966) — венесуельський борець греко-римського стилю, призер Панамериканських чемпіонатів, Панамериканських ігор, чемпіонату Центральної Америки, Центральноамериканських і Карибських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Нестор Гарсія (1954—1993) — колумбійський вулканолог.
 Нестор Гарсія ( 1975) — уругвайський марафонець, учасник Олімпійських ігор.
 Ніколь Гарсія — французька акторка, кінорежисерка та сценаристка.
 Оскар Бонєк Гарсія — гондураський футболіст.
 Пабло Габріель Гарсія — уругвайський футболіст.
 Педро Гарсія Баррос (1946) — чилійський футболіст і футбольний тренер.
 Рамон Гарсія — домініканський борець греко-римського і вільного стилів.
 Рамон Гарсія Хіралес — мексиканський професійний боксер.
 Рамон Гарсія — іспанський радіо- і телеведучий.
 Расселл Гарсія — британський хокеїст на траві.
 Рауль Гарсія — іспанський футболіст.
 Рауль Гарсія Хіралес — мексиканський професійний боксер.
 Раян Гарсія (1998) — американський професійний боксер.
 Сальвадор Гарсія — іспанський футболіст.
 Сантьяго Роель Гарсія — мексиканський державний і політичний діяч, науковець, дипломат.
 Скарлет Гарсія — філіппінська фотомодель і кіноактриса.
 Федеріко Гарсія Лорка (1898—1936) — іспанський поет і драматург, відомий також як музикант і художник-графік.
 Хоакін Ріаскос Гарсія — в. о. президента Сполучених Штатів Колумбії.
 Хосе Гарсія — іспансько-французький актор.
 Хуан Енріке Гарсія Рівас (1970) — венесуельський футболіст.
 Хуан Гарсія дель Ріо — член Президії Великої Колумбії.
 Хуан Карлос Гарсія
 Хуліо Акоста Гарсія — 21-й президент Коста-Рики
 Чарлі Гарсія — аргентинський рок-музикант.

Топоніми

Пеня-Гарсія — парафія.

Див. також 
 Гарсія I

Іспанські прізвища
Іспанські імена
Чоловічі імена